Nelson může znamenat:

Lidé 
 Craig T. Nelson (* 1944) – americký herec
 Horatio Nelson (1758–1805) – britský admirál
 Nelson (jméno) – mužské jméno
 Nelson (příjmení) – příjmení osob

Geografie 
 Nelson (řeka) – řeka v Kanadě
 Nelson (Britská Kolumbie) – město v provincii Britská Kolumbie v Kanadě
 Nelson (Nový Zéland) – město a zároveň novozélandský region 
 Nelson (Georgie) – město ve státě Georgie v USA
 Nelson (Illinois) – město ve státě Illinois v USA
 Nelson (Lancashire) – město v hrabství Lancashire v Anglii (Spojené království)
 Nelson (Missouri) – město ve státě Missouri v USA
 Nelson (Minnesota) – město ve státě Minnesota v USA
 Nelson (Nebraska) – město ve státě Nebraska v USA
 Nelson (New Hampshire) – město ve státě New Hampshire v USA
 Nelson (New York) – město ve státě New York v USA
 Nelson (Nový Jižní Wales) – město ve státě Nový Jižní Wales v Austrálii
 Nelson (Victoria) – město ve státě Victoria v Austrálii
 Nelson (Wales) – město ve Walesu (Spojené království)
 Nelson (Wisconsin) – město ve státě Wisconsin v USA

Ostatní 
 Nelson (hudební skupina) – hudební skupina (bratři Matthew & Gunnar Nelson)
 HMS Nelson (28) – bitevní loď stejnojmenné třídy
 nelson (zápasnický chvat)

Rozcestníky - místopisné jméno